Ива́н Алекса́ндрович Па́нин:
 Панин, Иван Александрович (1922—2003) — полный кавалер ордена Славы.
 Панин, Иван Александрович (род. 1959) — российский математик.
 Панин, Иван Александрович (род. 1987) — российский спортсмен (лыжное двоеборье).